Лесик — українське прізвище.
 Лесик Борис Васильович — вчений у галузі рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Лесик Іван Андрійович (1918—1964) — генерал-майор Радянської Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Лесик Іванна Степанівна — бандуристка, виконавець.
 Лесик Олександр Володимирович — український художник, педагог, доктор архітектури,
 Лесик Роман Богданович — український хімік-фармацевт, доктор фармацевтичних наук.
 Лесик Роман (1886 - 1990) — композитор, диригент, культурно-громадський діяч.

Лесик — пестлива форма імені Лесь (або також Олесь, Олександр, Олексій).
 Лесик Панасюк (Олексій) — український поет, перекладач та дизайнер.

Див. також 
 Лесик Band

Прізвища
Українські прізвища
Прізвища на -ик